Niemcy:
 Kassel – powiat w kraju związkowym Hesja
 Kassel – rejencja (Regierungsbezirk) w kraju związkowym Hesja
 Kassel – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Hesja
 Kassel – dzielnica gminy Biebergemünd w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig

Senegal:
 Kassel – miasto

Osoby:
 Alfons Kassel – niemiecki bankier
 Rudolf Kassel – niemiecki filolog

Zobacz też:
 Cassel
 Hesja-Kassel
 Kasel